Menner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Menner (* 1994), österreichischer Volleyball-Nationalspieler
 Beate Menner (* 1944), deutsche Synchronsprecherin und Fernsehansagerin
 Wladimir Wassiljewitsch Menner (1905–1989), sowjetischer Paläontologe und Geologe

Siehe auch:
 Männer